Josep Segú Corbella (pintor) (Salomó, 1958), pintor i crític d'art
 Josep Segú Soriano (La Garriga, 1935), ciclista professional